Xylora är ett släkte av kräftdjur. Xylora ingår i familjen Thalestridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Xylora